Дон Карлос, принц Астурийский (, Вальядолид — , Мадрид) — наследник испанского престола, сын короля Испании Филиппа II и его первой жены Марии Португальской. Ввиду психической неуравновешенности принц был заключён в тюрьму собственным отцом в начале 1568 года, где оставался в течение следующих шести месяцев вплоть до своей смерти. История жизни дона Карлоса легла в основу поэмы Шиллера и оперы Верди.

Биография 

Дон Карлос родился в Вальядолиде 8 июля 1545 года. Его мать, Мария Мануэла Португальская, умерла четыре дня спустя от послеродового кровотечения. Молодой инфант родился слабым и уродливым. Мальчик рос высокомерным и своевольным и, будучи уже в зрелом возрасте, стал проявлять признаки психической нестабильности.

В 1556 году мальчик был провозглашён принцем Астурийским, а три года спустя его обручили с Елизаветой Валуа, старшей дочерью короля Франции Генриха II и Екатерины Медичи, однако несколькими месяцами позднее из политических соображений она была выдана замуж за его отца Филиппа II, в результате заключения Като-Камбрезийского мира между Испанией и Францией. В качестве замены дону Карлосу предлагались другие невесты из королевских семей: Мария, королева Шотландии, Маргарита Валуа, младшая из сестёр Елизаветы, а также Анна Австрийская, которая приходилась дону Карлосу кузиной. Выбор короля остановился на Анне, однако позднее, после смерти Елизаветы Валуа, она также стала женой Филиппа II.

В 1560 году, будучи единственным наследником отца мужского пола, дон Карлос был назван наследником Кастильской короны, а ещё через три года — наследником Арагона. Он также стал 218-м кавалером ордена Золотого руна. Он часто присутствовал на заседаниях Государственного совета (в котором рассматривались иностранные дела) и состоял в переписке со своей тёткой Маргаритой Пармской, которая управляла Нидерландами от имени его отца.

В 1562 году дон Карлос упал с лестницы и получил серьёзную травму головы. Жизнь молодому принцу спасла трепанация черепа, выполненная выдающимся анатомом Андреасом Везалием. После выздоровления дон Карлос стал отличаться диким непредсказуемым поведением. Он невзлюбил герцога Альба, который занял пост командующего войсками Филиппа в Нидерландах — этот пост был ранее обещан самому дону Карлосу. Карлос, вероятно, пытался установить связь с представителем графа Эгмонта из Нидерландов, который был одним из лидеров восстания против Испании. Дон Карлос также демонстрировал антипатию к отцу, чьё убийство, по словам духовника инфанта, он якобы планировал одно время. Осенью 1567 года он собрался бежать в Нидерланды, однако Хуан Австрийский, которого Карлос пытался втянуть в свои планы, рассказал обо всём королю Филиппу.

Незадолго до полуночи 17 января 1568 года король Филипп II, облачённый в доспехи, в сопровождении четырёх советников, вошёл в покои дона Карлоса, где объявил сыну об аресте, изъял его документы и оружие и заколотил окна. Карлос оставался в одиночном заключении в Мадридском Алькасаре до самой своей смерти шесть месяцев спустя. Позднее появились слухи, что принц был отравлен по приказу отца; это же утверждалось и в Апологии Вильгельма I Оранского — пропагандистской работе против испанского короля, написанной в 1581 году. Современные историки считают, что дон Карлос умер от естественных причин. Он рос очень слабым и страдал расстройством приёма пищи во время тюремного заключения, когда принц чередовал голодание с тяжёлыми запоями.

Карлос оставлял неблагоприятное впечатление на некоторых иностранных послов. Венецианский посол Иероним Соранцо считал, что Карлос был «уродливым и отталкивающим» и утверждал, что Карлос любил жарить животных живьём и один раз пытался заставить сапожника съесть обувь, которую счёл неудовлетворительной. Другой венецианец, Паоло Тьеполо, писал: «Он [принц Карлос] не желает ни учиться, ни заниматься физическими упражнениями, но [желает] только вредить другим».

Происхождение 
Причиной физических и психических отклонений инфанта вероятно стало кровосмешение между Габсбургами и королевскими домами Португалии (Ависская династия) и Испании. Дон Карлос имел только четверых прабабок (Хуана I Безумная и Мария Арагонская) и прадедов (Филипп I Красивый и Мануэл I) вместо максимально возможных восьми; кроме того, его родители имели одинаковый коэффициент сонаследования (1/8), как если бы они были наполовину братом и сестрой. Также дон Карлос имел только шесть прапрабабок (Мария Бургундская, Изабелла I Кастильская и Беатрис Португальская) и прапрадедов (император Максимилиан I, Фердинанд II Арагонский и Фернанду, герцог Визеу) вместо максимально возможных шестнадцати; его бабка по матери (Екатерина Австрийская) была родной сестрой деда по отцу (император Карл V), дед по матери (Жуан III) был родным братом бабки по отцу (Изабелла Португальская), а прабабки (Хуана и Мария) приходились друг другу родными сёстрами.

В культуре 

Судьба дона Карлоса легла в основу одноимённой трагедии Шиллера 1787 года; по пьесе Шиллера было создано несколько оперных произведений, самое известное из которых опера Верди. В основу работы Шиллера легла новелла, написанная в 1672 году французским аббатом ; работа Сен-Реаля также стала основой для пьесы «Don Carlos, Prince of Spain» английского поэта Томаса Отвея. Также дон Карлос является одним из главных персонажей оперы «Сын-соперник» Дмитрия Бортнянского.

Художественная литература 
Различные произведения Жана-Гальбера Кампистрона, Фридриха де Ла Мотт-Фуке, Андре Шенье, Эмиля Верхарна др.

 1568 — «Relación de la muerte y honras fúnebres del SS. Príncipe D. Carlos, hijo de la Mag. del Cathólico Rey D. Philippe el segundo nuestro señor» .
 1621 — «El príncipe don Carlos» . Напечатано произведение впервые в 1634 году.
 1672 — исторический роман «Dom Carlos» .
 1676 — пьеса «Don Carlos» Томаса Отуэя.
 ок. 1700 — «El príncipe don Carlos» Хосе Каньисареса.
 1775 — Дон Карлос фигурирует в трагедии Витторио Альфьери «Филипп II».
 1837 — «Auto de fe» Эухенио Очоа.
 1872 — драма в пяти действиях «El haz de leña» Гаспара Нуньеса де Арсе.
 1940 — драма в четырёх действиях «Don Carlos» Сальвадора де Мадарьяги.
 1972 — «Tragicomedia del serenísimo príncipe don Carlos» .

Кино 

 1924 — немой фильм «» (Германия) режиссёра Рихарда Освальда; в роли Дона Карлоса — немецкий актёр Конрад Фейдт.
 2013-17 — Дон Карлос появляется в третьем сезоне сериала «Царство» (США) канала CW, его роль исполнил канадский актёр Марк Ганиме.
 2015-16 — последняя серия испанского сериала «Карлос, король и император» (Испания).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Габсбурги
Наследники, не вступившие на престол (Испания)
Инфанты Испании
Жиронские принцы
Астурийские принцы